Зеленик — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Бабушкинское (до 2016 года входила в Демьяновское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Косиковский сельсовет.

Расстояние до районного центра села имени Бабушкина по автодороге — 27 км, до деревни Демьяновский Погост по прямой — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Комсомольский, Ковшево, Косиково.

В ревизской сказке за 1782 г. население деревни Зеленик указано равным 396 человек.

Население по данным переписи 2002 года — 26 человек (12 мужчин, 14 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)